Алексей Александрович Уханов (1930 — 1988) — передовик советского железнодорожного транспорта, машинист локомотивного депо Вологда Северной железной дороги, Вологодская область, Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 
Родился в 1930 году в деревне Стралёво Вологодского района Северного края (ныне — Вологодской области).

Работать начал рано, в 12 лет трудоустроился в колхоз. В 1948 году стал работать на железной дороге. Сначала кочегаром, позже помощник машиниста, машинист, старший машинист паровоза. Получил среднее специальное образование. С 1958 года являлся членом КПСС.

В 1962 году стал работать машинистом тепловоза локомотивного депо Вологда Северной железной дороги. Постоянно находился в числе передовиков отрасли.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за достижение высоких показателей в деле развития железнодорожного транспорта Алексею Александровичу Уханову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов. 

Проживал в городе Вологде. Умер в 1988 году.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (16.01.1974)
 два ордена Ленина (14.08.1966, 16.01.1974) 
 Орден Октябрьской Революции (04.05.1971)
 другие медали.   
 Почётный железнодорожник.

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Девятый созыв. - Москва, 1974.

Ссылки 
 

Железнодорожники
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС